Józef Gąsienica ist der Name folgender Personen:
* Józef Gąsienica (Nordischer Kombinierer) (1941–2005), polnischer Nordischer Kombinierer
 Józef Gąsienica-Bryjak (1937–2002), polnischer Skisportler
 Józef Gąsienica Daniel (1945–2008), polnischer Nordischer Kombinierer und Skispringer
 Józef Gąsienica Sobczak (* 1934), polnischer Skilangläufer und Biathlet